Puede referirse a:
 el nombre común del ave Phytotoma rara
 el nombre común de la planta Juniperus oxycedrus
 la sigla de la Compañía Argentina de Electricidad, que existió entre 1936 y 1961.